Langlands ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Langlands, US-amerikanischer VFX-Supervisor
 Robert Langlands (* 1936), kanadischer Mathematiker